Ания Аврелия Фадила или само Фадила (; * 159, Рим; † 192) e дъщеря на Марк Аврелий и Фаустина Млада. Сестра е на Ания Луцила и на бъдещия римски император Комод.

Тя се омъжва за Марк Педуцей Плавций Квинтил (консул 177 г.). Майка е на (Плавций) Квинтил и Плавция Сервила.

Източници 

 abitofhistory.net
 www.livius.org
 img249.imageshack.us

Жени от Древен Рим
Аврелии
Нерво-Антонинова династия